Альфафар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Сур. Занимает площадь 10,1 км². Население 20730 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ayuntamiento de Alfafar
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Guía de comercios de la Alfafar 
 Noticias, eventos y actos de Alfafar en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta

Муниципалитеты Валенсии